Le Championnat de double WTA est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997 se dispute à Édimbourg du 21 au .

L'épreuve de double voit s'imposer Nicole Arendt et Manon Bollegraf.

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de double WTA
 Saison 1997 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1997
Championnat Double
Événement sportif à Édimbourg
Sport en Écosse en 1997
Tennis en mai 1997